Il singolare  dello  Seguros Bolivar Open Bogotá 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Mariano Puerta era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ricardo Hocevar.

Marcos Daniel ha battuto in finale Horacio Zeballos 4–6, 7–6(5), 6–4.

Teste di serie

  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Brian Dabul (quarti di finale)
  Marcos Daniel (campione)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)

 Horacio Zeballos (finale)
 Sebastián Decoud (semifinali)
 Ricardo Hocevar (quarti di finale)
 Agustín Calleri (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Bogotá 2009